Název Alksnupis může znamenat:

 Řeka/říčka/tok:
 Alksnupis – potok na západě Litvy, levý přítok Šešuvisu.
 Alksnupis – potok nedaleko Kaunasu, pravý přítok Daugupisu, který sám je přítokem řeky Gynia v povodí Nevėžisu.
 Alksnupis – potok nedaleko Kaunasu, pravý přítok Nevėžisu. 
 Alksnupis – potok na jihu Litvy, pravý přítok Novy.
 Alksnupis – potok na západě Litvy, levý přítok řeky Kartenalė II, v povodí řeky Minija.
 Alksnupis – potok na západě Litvy, nedaleko města Mažeikiai, pravý přítok řeky Ašva v povodí řeky Venta.
 Alksnupis – říčka na severu Litvy nedaleko na západ od Pasvalysu, pravý přítok řeky Mūša.